Rettore – responsabile di un'università
 Rettore – titolare di un ufficio ecclesiastico in varie Chiese cristiane
 Rettore – magistrato che in passato aveva varie funzioni come:
 Rettore – supremo magistrato della Repubblica di Ragusa
 Rettori – che governavano le province della Repubblica di Venezia
 Rettori – che governavano le province italiane durante il fascismo
 Rettore – cantante italiana

Altri progetti